Burg Thann steht für:

 Burg Thann, Landkreis Nürnberger Land, Bayern

Siehe auch:
 Burgthann, Gemeinde im Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Schloss Thann